

Mitologia greca
 Carope, uno dei re della Tracia;
 Carope, re di Scime e padre di Nireo;
 Carope, un difensore di Troia, figlio di Ippaso, ucciso da Odisseo;
 Carope, marito di Oia, la figlia di Cefalo eponima del demo attico di Oia;
 Carope, uno dei 50 cani di Atteone;
 Carope, uno degli epiteti di Eracle.

Personaggi storici
 Carope, il primo arconte decennale di Atene;
 Carope, leader della fazione filo-romana in Epiro al tempo della seconda guerra macedonica;
 Carope, nipote del precedente e leader degli Epiroti al tempo della terza guerra macedonica.